Ге́ндерсон () — поширене шотландське патронімічне прізвище, яке походить від імені Гендрі (), що є шотландським варіантом імені Генрі (). У деяких випадках прізвище Гендерсон може походити від прізвища Henryson.

Відомі носії:
 Алан Гендерсон (;  1972) — американський баскетболіст, форвард і центровий.
  (; 1583—1646) — шотландський церковний діяч, богослов, один з авторів Національного ковенанта та ідеологів ковенантського руху XVII століття.
 Анна Гендерсон (; 1900—2014) — американська супердовгожителька.
 Артур Гендерсон (; 1863—1935) — лідер лейбористської партії.
 Боббі Гендерсон (;  1980) — американський фізик, засновник пародійної релігії пастафаріанство.
 Ден Гендерсон (;  1970) — американський професійний боєць змішаного стилю.
 Дін Гендерсон (;  1997) — англійський футболіст, воротар.
 Джей Гендерсон (;  1978) — канадський хокеїст.
 Джекі Гендерсон (; 1932—2005) — шотландський футболіст, учасник ЧС-1954.
 Джефф Гендерсон (;  1989) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон зі стрибків у довжину (2016).
 Джордан Гендерсон (; 1990) — англійський футболіст півзахисник.
 Дональд Гендерсон (; 1928—2016) — американський лікар, педагог і епідеміолог.
 Елла Гендерсон (; 1996) — британська R&B/соул-співачка.
 Кріс Гендерсон (;  1970) — американський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Лой Гендерсон (; 1892—1986) — американський дипломат, фахівець з СРСР і Близького Сходу.
 Монік Гендерсон (;  1983) — американська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (2004, 2008).
 Мюррей Гендерсон (; 1921—2013) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Найджел Гендерсон (; 1909—1993) — офіцер Королівського флоту, голова Військового комітету НАТО з 1968 по 1971 рік.
 Невіл Гендерсон (; 1882—1942) — британський політик та дипломат, член таємної ради Великої Британії.
 Пол Гендерсон (;  1943) — канадський хокеїст.
 Річард Гендерсон (;  1945) — шотландський біофізик та молекулярний біолог, лауреат Нобелівської премії з хімії (2017).
 Томас Джеймс Гендерсон (; 1798—1844) — перший Королівський астроном Шотландії.
 Ширлі Гендерсон (;  1965) — британська акторка театру, кіно та телебачення
  (;  1967) — шотландський снукерист.

Див. також 
 Клан Гендерсон

Примітки